Кесада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Касорла. Занимает площадь 328,7 км². Население — 5898 человек (на 2010 год). Расстояние — 99 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Iltre. Ayuntamiento de Quesada 
 Quesada en el Instituto de Estadística de Andalucía. 

Муниципалитеты Хаэна